Суррей ():

 Суррей — графство в южной Англии
 Суррей — графство в восточной части Ямайки
 Суррей — город в канадской провинции Британская Колумбия
 Генри Ховард — граф Суррей, поэт